Toponímia:
Colls:
Coll de la Vaca (Queralbs): coll situat al municipi de Queralbs (Ripollès)
Muntanyes:
Coll de la Vaca (Gratallops): muntanya situada al municipi de Gratallops (Priorat)

Vegeu també 
 Coll de Vacamina